У́лица Зе́геля — улица в центральной части города Липецка. Проходит по границе Правобережного и Советского округов от улицы Ленина и Петровского проезда до площади Героев. Пересекает улицы Интернациональную и Плеханова. К нечётной стороне примыкает улица Семашко, к чётной — улица Желябова.

История 
Улица сформировалась в процессе коренной перестройки Липецка в 1-й половине XIX века при реализации генерального плана города, утверждённого в 1805 году. Являлась одной из важнейших магистралей города. Вела к окраине Липецка, откуда начиналась дорога на Лебедянь. Отсюда и первоначальное название улицы — Лебедя́нская.

В XIX — начале XX века улица была застроена 1—2-этажными домами. Причём более высокие находились на первой половине улицы. Среди них 2-этажное здание бывшего Питиримовского духовного училища (дом № 6; вторая половина XIX века, ). В 1911 году над Лебедянской улицей (ныне Зегеля) от училища была построена арка в честь приезда в Липецк великого князя Михаила Александровича (доныне не сохранилась). Сегодня здесь — управление здравоохранения Липецкой области.

Дом № 1 — бывшее реальное училище (1890; ). До начала 1990-х годов здесь располагался Липецкий политехнический институт (основное здание — управление вузом, несколько кафедр, актовый зал, столовая).

Дом № 21 — здание шамоновской мельницы (1913; ).

В 1921 году улицу переименовали в честь чекиста А. В. Зегеля (на следующий год после его гибели).

До 1960-х годов застройка улицы была одно-двухэтажной (деревянные и кирпичные дома). До 1955 года имела булыжное мощение и неширокие тротуары. Она вела до Евдокиевской церкви, так как площади Героев не было. На месте дома № 27 по улице Зегеля находилось обширное хозяйство треста очистки с сараями и конюшней ассенизационного обоза, который по утрам выезжал на очистку дворов.

В 1960-х годах началась застройка части улицы Зегеля между улицами Плеханова и Гагарина; на пересечениях с ними образованы площади Плеханова и Героев, соответственно. Здесь были построены хрущёвки.

В 1970 году был построен Дом политпросвещения (№ 2). Сейчас в нём правобережный комитет по работе с населением (администрация округа), Главпочтамт, а также офисы компаний.

Улица Зегеля насыщена различными учреждениями торговли (магазины и элитные салоны), образования, здравоохранения, бытового обслуживания, кафе. В основном они расположены на нижних этажах жилых зданий. Почти всю часть улицы Зегеля от Интернациональной улицы до площади Плеханова занимает территория ЦУМа (центрального универсального магазина).

Адреса 
На улице Зегеля, 25, находится прокуратура Липецкой области. В доме № 25а — Липецкий кооперативный институт Белгородского университета потребительской кооперации. В доме № 9 — детская поликлиника.

Фотогалерея

Транспорт 
 К домам начала и середины улицы — авт. 2, 12, 302, 315, 345, 352, ост.: «Соборная пл.» («Пл. Ленина»); авт. 2, 9т, 12, 33, 33а, 300, 302, 315, 352, 359 ост.: «Пл. Плеханова»; авт. 36, 300, 306, 322, 325, 345 ост.: «Улица Зегеля».
 К домам середины и конца улицы — авт. 9т, 11, 24, 36, 300, 306, 322, 324, 325, 345, 346, 347, 359 ост.: «Пл. Героев».

Источники 
 
 

Улицы Липецка
Правобережный округ Липецка
Советский округ Липецка